Сен-Брис-ан-Когле́, Сен-Бріс-ан-Коґле () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на захід від Парижа, 45 км на північний схід від Ренна.

Історія 

1 січня 2017 року Сен-Брис-ан-Когле і Сент-Етьєнн-ан-Когле було об'єднано в новий муніципалітет Маан-Рош.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1174 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2702,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету

 Сен-Брис-ан-Когле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Брис-ан-Когле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен